|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2004 vond plaats van zondag 22 tot en met zaterdag 28 augustus 2004 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jennifer Capriati was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Nathalie Dechy.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een peesontsteking aan haar linker pols.

Het zevende reekshoofd, Jelena Bovina uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Française Nathalie Dechy in drie sets. Bovina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Alle vier reekshoofden bereikten de halve finales. Het eerste reekshoofd, Cara Black en Rennae Stubbs, werd daar uitgeschakeld door Navrátilová/Raymond.

Het als tweede geplaatste duo Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Martina Navrátilová en Lisa Raymond in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Russin Petrova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy ook drie.

De Belgische Els Callens en Emmanuelle Gagliardi uit Zwitserland bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

New Haven 2004
New Haven